

Geografia
 Capannelle – zona di Roma
 Stazione di Capannelle – stazione ferroviaria di Roma
 Ippodromo delle Capannelle – ippodromo di Roma
 Capannelle  – frazione di Grassobbio e Zanica in provincia di Bergamo
 Passo delle Capannelle – passo abruzzese di Montorio al Vomano, Fano Adriano ed Arischia.

Persone
 Capannelle – pseudonimo dell'attore italiano Carlo Pisacane